Adam Chadaj e Michael Ryderstedt hanno battuto in finale David Marrero e Daniel Muñoz de la Nava 5–7, 6–3, [10–7].

Teste di serie 

 Jurij Ščukin /  Uros Vico (semifinali)
 Massimo Dell'Acqua /  Serhij Stachovs'kyj (primo turno)

 Melvyn Op Der Heijde /  Santiago Ventura (primo turno)
 Richard Bloomfield /  Martin Lee (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Telde Challenger 2006